Села:
 Низинне — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Низинне — Автономна Республіка Крим, Сакський район